Кей А́дамс (; ) — шотландская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото ().
 : бронза ().
 : серебро ().
 : золото (, ).
 Европейский юношеский Олимпийский фестиваль: бронза (2005).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Её младшая сестра Вики Адамс — одна из лучших современных кёрлингисток Шотландии, играет в команде скипа Ив Мёрхэд.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Шотландии
Чемпионы Европы по кёрлингу